Назарчу́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Назарчук, Артур (род. 2004) — молдавский футболист.
 Назарчук, Александр Григорьевич (1939—2021) — министр сельского хозяйства РФ в 1994—1996 гг.
 Назарчук, Арнольд Григорьевич (род. 1932) — советский политик, народный депутат Украины.
 Назарчук, Зиновий Теодорович (род. 1952) — советский учёный-физик, академик НАН Украины.
 Назарчук, Николай Александрович (1927—2019) — советский и белорусский художник.